Будиштени има више значења:

 Будиштени (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Будиштени (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији